Notre-Dame de l’Assomption, französisch für Mariä Aufnahme in den Himmel, ist der Name folgender Kirchen

in Frankreich:
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Ajaccio), Kathedrale
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Ameugny)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Arbrissel)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Argentré-du-Plessis)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Auvers-sur-Oise)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Avenas)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Bernardswiller)
 Notre-Dame de l’Assomption (Boigneville)
 Notre-Dame de l’Assomption (Bougival)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Bréal-sous-Vitré)
 Notre-Dame de l’Assomption (Champagne-sur-Oise)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Ciel)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Clermont-Ferrand), Kathedrale
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Crécy-la-Chapelle)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Droyes)
 Notre-Dame de l’Assomption (Fenioux)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Haravilliers)
 Notre-Dame de l’Assomption (La Ferté-Alais)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (La Guerche-de-Bretagne)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (La Villeneuve-Saint-Martin)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Longeville-sur-Mer)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Luçon)
 Notre-Dame de l’Assomption (Marolles-en-Hurepoix)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Mont-devant-Sassey)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Montréal)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Moustiers-Sainte-Marie)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Nizza)
 Notre-Dame de l’Assomption (Palinges)
 Notre-Dame de l’Assomption (Rieux-Minervois)
 Notre-Dame de l’Assomption de Rouen
 Notre-Dame de l’Assomption (Rouffach)
 Notre-Dame de l’Assomption de Châtre (Saint-Brice)
 Notre-Dame-de-l’Assomption de Saint-Pierre (Martinique)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Saint-Tropez)
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Taverny)
 Notre-Dame de l’Assomption (Verrières-le-Buisson)

in anderen Ländern:
 Notre-Dame de L’Assomption, Kathedrale von Port-au-Prince, Haiti
 Notre-Dame-de-l’Assomption (Neuchâtel), Schweiz
 Notre-Dame de l’Assomption, Trappistinnenkloster in Rogersville (New Brunswick), Kanada
 Notre-Dame-de-l’Assomption (La Digue), Seychellen

Siehe auch 
 Santa Maria Assunta

!